Il doppio del torneo di tennis Campos Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori José Daher e Mario Tabares che hanno battuto in finale Donald Johnson e Tom Mercer 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  César Kist (primo turno)
 Nelson Aerts /  Fernando Roese (quarti di finale)

 Juan Carlos Báguena /  Luis Lobo (primo turno)
 Christer Allgårdh /  Michael Daniel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1992